Ниже приведен неполный список работ фламандского художника Антониса ван Дейка (1599—1641).

Портреты (1613—1632) 
Между 1613 и 1632 годами Ван Дейк путешествовал по всей Европе — из родного Антверпена (где он начал работать художником, сначала при Хендрике ван Балене, а затем с Питером Паулем Рубенсом) в Англию для кратковременного пребывания при дворе Джеймса I, и затем в Италию, где он имел возможность познакомиться со старыми мастерами. Затем он, наконец, поселился во Фландрии.

Портреты (1632—1649) 
С 1632 года до своей смерти в 1641 году ван Дейк регулярно ездил в Лондон и ко двору своего покровителя Карла I. Любитель искусства Карл I сделал ван Дейка своим придворным художником и баронетом. Между этими периодами он недолго проводил время в Антверпене, Брюсселе и Париже, где надеялся стать придворным художником Людовика XIII .

Мифологические сюжеты 
В основном прославившись как портретист, ван Дейк также создал несколько исторических, религиозных и мифологических произведений.

Религиозные сюжеты 
{| class="wikitable sortable"
!Название
!Год
!Место
!Город и страна
!Техника
!Размеры (см)
!Изображение
|-
|Снятие с креста
|1615
|Старая пинакотека
|Мюнхен 
|Холст, масло
|
|
|-
|Святой Иероним
|1615–1616
|Дворец Лихтенштейн
|Вена 
|Холст, масло
|158 × 131
|
|-
|Авраам и Исаак
|ок. 1617
|Национальная галерея в Праге
|Прага 
|Холст, масло
|119 × 178
|
|-
|Въезд Христа в Иерусалим
|ок. 1617
|Художественный музей Индианаполиса
|Индианаполис 
|Холст, масло
|151 × 229
|
|-
|Святой Мартин и нищие
|1618–1620
|Церковь Святого Мартина
|Завентем 
|Дерево, масло
|171,6 × 158
|
|-
|Апостол
|1618 circa
|Берлинская картинная галерея
|Берлин 
|Дерево, масло
|61 × 49
|
|-
|Апостол со сложенными руками
|1618–1620
|Берлинская картинная галерея
|Берлин 
|Дерево, карандаш
|57 × 45
|
|-
|Медный змий
|1618–1620
|Прадо
|Мадрид 
|Холст, масло
|205 × 235
|
|-
|Коронование Христа терновым венцом
|1618–1620
|Прадо
|Мадрид 
|Холст, масло
|223 × 196
|
|-
|Пятидесятница
|1618–1620
|Государственные музеи Берлина
|Берлин 
|Холст, масло
|265 × 221
|
|-
|Снятие с креста
|1618-20
|Музей истории искусств
|Вена 
|Холст, масло
|
|
|-
|Самсон и Далила
|1618–1620
|Далиджская картинная галерея
|Лондон 
|Холст, масло
|149 × 229,5
|
|-
|Снятие с креста
|1619 circa
|Музей Эшмола
|Оксфорд 
|Холст, масло
|
|
|-
|Святой Амвросий преграждает Феодосию путь в Миланский собор
|1619–1620
|Лондонская национальная галерея
|Лондон 
|Холст, масло
|149 × 113,2
|
|-
|Предательство Христа
|1620
|Прадо
|Мадрид 
|Холст, масло
|344 × 249
|
|-
|Предательство Христа'
|1620
|Бристольский городской музей и художественная галерея
|Бристоль 
|Холст, масло
|274 × 222
|
|-
|Предательство Христа|1620
|Миннеаполисский институт искусств
|Миннеаполис 
|Холст, масло
|142 × 113
|
|-
|Мадонна с младенцем|1620–1625
|Пармская национальная галерея
|Парма 
|Холст, масло
|62.5 x 52.5
|
|-
|Святая Розалия во славе|1624
|Метрополитен-музей
|Нью-Йорк 
|Холст, масло
|99,7 × 73,7
|
|-
|Явление Христа ученикам (Неверие Фомы)|1625–1626
|Эрмитаж
|Санкт-Петербург 
|Холст, масло
|147 × 109,3
|
|-
|Распятие|1628–1630
|Музей истории искусств
|Вена 
|Холст, масло
|133 × 101
|
|-
|Снятие с креста|1629 circa
|Королевский музей изящных искусств
|Антверпен 
|Холст, масло
|
|
|-
|Снятие с креста|1629–1630
|Музей Кайзера Фридриха; уничтожена
|Берлин 
|Холст, масло
|220 × 166
|
|-
|Видение блаженного Германа Йозефа|1630
|Музей истории искусств
|Вена 
|Холст, масло
|160 × 128
|
|-
|Самсон и Далила|1630
|Музей истории искусств
|Вена 
|Холст, масло
|146 × 254
|
|-
|Мадонна с младенцем и двумя донаторами|1630
|Лувр
|Париж 
|Холст, масло
|250 × 191
|
|-
|Отдых на пути в Египет|1630
|Старая пинакотека
|Мюнхен 
|Холст, масло
|134,7 × 114,8
|
|-
|Мадонна с куропатками|1632
|Эрмитаж
|Санкт-Петербург 
|Холст, масло
|215 × 285,5
|
|-
|Снятие с креста|1634
|Старая пинакотека
|Мюнхен 
|Холст, масло
|109 × 149
|
|-
|Снятие с креста|1635
|Королевский музей изящных искусств
|Антверпен 
|Холст, масло
|
|
|-
|Снятие с креста|1640
|Музей изящных искусств Бильбао
|Бильбао 
|Холст, масло
|
|
|-
|}

 Заметка 
Вся информация о размерах, местонахождении и датах взята из книг в библиографии.

 Литература 
 Кристофер Браун, Антони Ван Дейк 1599—1641, Милан, RCS Libri, 1999, 
 Эрик Ларсен, L’opera Completeta Van Dyck 1626—1641'', Милан, Риццоли, 1980

Ссылки 
 Картины ван Дейка на сайте Артхив

Примечания 

Ван Дейк

Страницы с непроверенными переводами